Enrico Marini (1969-), dessinateur de bandes dessinées italien.
 Enrico Marini, personnage de Resident Evil.